Копачівська сільська рада — Волинська область, Рожищенський район
 Копачівська сільська рада — Київська область, Обухівський район
 Копачівська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район
 Копачівська сільська рада — Хмельницька область, Деражнянський район